Narsaq (znamená "pláň") označuje několik místopisných oblastí v Grónsku:
 Narsaq – město v kraji Kujalleq
 Narsaq (Avannaata) – zaniklá osada v kraji Avannaata
 Narsarmijit – osada v kraji Kujalleq, také známá jako Narsaq Kujalleq
 Heliport Narsaq – heliport v kraji Kujalleq
 Narsaq (okres) – bývalý okres v Grónsku